В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1972, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1972 року, Жель Шанфро здобула титул, у фіналі перемігши Наталі Фук 6-1, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open